Коммаяк — название населённых пунктов в России:
 Коммаяк — посёлок в Кировском районе Ставропольского края.
 Коммаяк — хутор в Степновском районе Ставропольского края.